

Населені пункти та їхні частини

 Каліново — гміна в Елцькому повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Каліново — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Каліново — село в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Каліново — село в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Каліново — село в гміні Шумово Замбровського повіту Підляського воєводства
 Каліново — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Каліново — село в гміні Пунськ Сейненського повіту Підляського воєводства
 Каліново — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Каліново — частина села Паперни-Борек у гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Каліново — осада в гміні Скомпе Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Каліново — осада в гміні Ґіжицько Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Каліново — лісова осада в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства

Примітки